

Антолін — село в гміні Константинув Більського повіту Люблінського воєводства
 Антолін — село в гміні Модлібожице Янівського повіту Люблінського воєводства
 Антолін — село в гміні Будзішевіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства